Corinna kan syfta på följande:

 Corinna (djur), ett släkte spindlar
 Korinna, en grekisk poet

Geografi

Australien 

 Pieman River, vattendrag, Tasmanien,

USA 

 Corinna (ort i USA), Maine, Penobscot County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar